Las uvas de la ira puede referirse a:

 La novela The grapes of wrath de John Steinbeck; o
 La película basada en la novela anterior, The Grapes of Wrath (Las viñas de la ira, Viñas de ira o Las uvas de la ira), de John Ford, de 1940.